Bukarester Schule steht für:

 eine Schule der rumänischen Soziologie, siehe Dimitrie Gusti #Leben
 eine Schule des rumänischen Spielfilms, siehe 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage #Die Goldene Palme und das rumänische Kino